O HubMoz é uma rede peer-2-peer moçambicana, cuja maioria dos clientes utilizam o programa DC++.

Funcionalidade 
O servidor utilizado é o PtokaX e funciona apenas como um ponto de encontro entre os vários utilizadores da rede que partilham vários tipos de ficheiros.

O conteúdo dos ficheiros partilhados é da responsabilidade única e exclusiva dos utilizadores, não podendo, em algum momento ou de alguma forma, ser imputadas responsabilidades aos responsáveis do hub.

História 
O HubMoz foi originalmente criado por Brígido Mahoche (Sphinx) e Euclides Mahoche (R.Chi.Tech), tendo ganho uma enorme popularidade, contando hoje com centenas de utilizadores.

Hoje o HubMoz faz parte de um projecto maior ainda denominado MozCorporation©, que engloba também um hub denominado Maputo. É hoje uma ferramenta indispensável para quem procura por variados tipos de conteúdos desde filmes, jogos, mp3, fotos e até apenas uma sala de conversa.

P2P